

Легота (округ Нітра)
 Легота-над-Рімавіцоу
 Легота-под-Втачником
 Велька Легота
 Долна Легота
 Горна Легота
 Кральова Легота
 Мала Легота
 Мніхова Легота
 Муранська Легота
 Нова Легота
 Павчіна Легота
 Петрова Легота
 Ратковска Легота
 Ревуцька Легота
 Руднянська Легота
 Стара Легота
 Худа Легота
 Челкова Легота
 Чьєрна Легота
 Янова Легота

Див. також 
 Лгота